Таблица истинности —  таблица, описывающая логическую функцию.

Под «логической функцией» в данном случае понимается функция, у которой значения переменных (параметров функции) и значение самой функции выражают логическую истинность.
Например, в двузначной логике они могут принимать значения «истина» либо «ложь» ( либо ,  либо ).

Табличное задание функций встречается не только в логике, но и в логических функциях. Таблицы оказались довольно удобными, и с начала XX века за ними закрепилось это специальное название. Особенно часто таблицы истинности применяются в булевой алгебре.

Таблицы истинности для основных двоичных логических функций 

В программировании:
 Конъюнкция  =   AND   =  И   =    =   &
 Дизъюнкция  =  OR  =  ИЛИ  =    =  |
 Сложение по модулю 2  =  XOR  =  ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ  =    =  ~
 Отрицание  =  NOT  =  НЕ  =     =   !

Таблицы истинности для некоторых троичных логических функций

См. также 
 Двоичные функции (Булевы)
 Троичные функции
 Алгебра логики
 Битовые операции
 Троичная логика
 Карта Карно

Примечания

Литература

Ссылки 
  Построение таблиц истинности онлайн
 Онлайн инструменты по математической логике

Булева алгебра
Математическая логика
Логика
И